Е́ршичи — село в Смоленской области России, административный центр Ершичского района.

География 
Расположено в южной части области в 140 километрах от Смоленска на реке Ипуть.

История 
Деревня Ершичи возникла на рубеже XVI-XVII веков и стала селом в 1730 году.

В середине XIX века — село Рославльского уезда, насчитывавшее 25 дворов и около 180 жителей. До 1928 года было волостным центром Рославльского уезда, в 1929—1931, 1932—1935 — центр Ершичского сельсовета Рославльского района, 1931—1932, 1935—1962 — центр Ершичского района, 1963—1971 — центр сельсовета Шумячского района, с 1972 года село является центром Ершичского района.

Население

Экономика 
В селе — льнозавод (работал до 2001 года) и молокозавод.

Среди предприятий торговли — магазин сети «Магнит» и «Пятерочка».

Транспорт 
В 30 км от села есть железнодорожная станция Понятовка.

Русская православная церковь 
В селе зарегистрирован православный приход Храма в честь Симеона Богоприимца Смоленской епархии.

Люди, связанные с селом 
 Тимошенков Андрей Леонидович — сержант ВС РФ, морской пехотинец, участник военной операции России в Сирии, геройски погибший при защите гуманитарного конвоя в провинции Хомс и посмертно представленный к правительственной награде.
 Мисуркин, Александр Александрович - российский космонавт, Герой Российской Федерации (2016). Совершил три полета общей продолжительностью 346 суток 7 часов 04 минуты

Примечания

Ссылки 
 Описание села Ершичи и его прихода, составленное в 1903 году.
 Сайт о селе Ершичи
 Сайт ершичской центральной библиотеки

Населённые пункты Ершичского района
Районные центры Смоленской области